Alan Deakin – calciatore inglese
 Alfred Deakin – politico australiano
 Frederick William Deakin – storico e militare britannico
 Joe Deakin – mezzofondista britannico
 Matt Deakin – canottiere statunitense